Gardner steht für:
 Gardner (Familienname), der Familienname Gardner
 Gardner (Mondkrater), benannt nach Irvine Clifton Gardner
 (2587) Gardner, ein nach Martin Gardner benannter Asteroid
 Guy Gardner, eine US-amerikanische Comicserie
 L. Gardner and Sons, ehemaliger britischer Motorenhersteller
 Gardner (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Gardner Douglas Sports Cars, britischer Automobilhersteller
 Gardner Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 die 1766 von Francis Jacob Gardner gegr. Porzellanmanufaktur in Moskau-Werbilky
 Gardner Gun vom US-Amerikaner William Gardner 1874 entwickeltes Maschinengewehr

Geographische Objekte in Antarktika:
 Gardner Inlet, Bucht an der Ostküste des Palmerlands
 Gardner Island (Antarktika), Insel an der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands
 Gardner-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland
 Gardner Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land
 Mount Gardner, Berg im Ellsworthland
Geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Gardner River, Fluss im Yellowstone-Nationalpark

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gardner (Arkansas)
 Gardner (Colorado)
 Gardner (Florida)
 Gardner (Georgia)
 Gardner (Illinois)
 Gardner (Iowa)
 Gardner (Kansas)
 Gardner (Kentucky)
 Gardner (Louisiana)
 Gardner (Massachusetts)
 Gardner (Michigan)
 Gardner (Missouri)
 Gardner (North Dakota), im Cass County
 Gardner (Ohio)
 Gardner (Pennsylvania)
 Gardner (Tennessee)
 Gardner (Virginia)
 Gardner (West Virginia)
 Gardner (Wisconsin), Town(ship) im Door County, Wisconsin
 Gardner Pinnacles, eine hawaiische Inselgruppe

Weitere Orte:
 Gardner, alternativer Name von Faraulep der Föderierten Staaten von Mikronesien 
 Gardner Island (heute Nikumaroro), ein Atoll der Phönixinseln
 Gardner- oder Gardenerinseln, kolonialer Name der Tabar-Inseln von Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Gardner Beach
 Gardner Township
 Gardner-Syndrom
 Isabella Stewart Gardner Museum
 Meister der Gardner-Verkündigung
 Gardener
 Gardiner
 Gartner